El agua es una sustancia líquida, esencial de la Tierra. Además, puede referirse a:

Bebidas 
 Agua potable, agua para consumo humano.
 Agua carbonatada, agua de soda o agua con gas.
 Agua mineral, la que contiene minerales que le dan un valor terapéutico.
 Agua de cebada, bebida refrescante típica de los cafés de Madrid. 
 Agua de coco, líquido que se encuentra de forma natural en el hueco interior del coco.
 Agua de panela,  preparado a partir del caldo, jarabe o jugo no destilado de la caña de azúcar.
 Agua de Jamaica o agua de flor de Jamaica; infusión de cálices de la rosa de Jamaica.
 Agua de Valencia, combinado a base de cava o champán, zumo de naranja, vodka y ginebra.
 Aguas frescas o refrescos. 
 Agua de Lanjarón, agua mineral desde 1818.
 Agua de Solares, agua mineral desde 1828.

Aguardientes 
 Aguardiente, bebida alcohólica destilada de un fermentado alcohólico.
 Aguardiente de hierbas, tipo de bebida.
 Aguardiente de orujo, tipo de bebida. 
 Aguardiente de madroño, tipo de bebida
 Aguardiente de Ojén, tipo de bebida.
 Aguardiente de Rute, tipo de bebida.
 Aguardiente de uva, tipo de bebida.
 Aguardiente de uva chileno, tipo de bebida.
 Aguardiente de uva peruano, tipo de bebida.

Química 
 La molécula de agua o H2O para un análisis físico y químico.
 El agua de cristalización, moléculas de agua que forman parte de la estructura de los cristales.
 Agua destilada, agua purificada o limpiada mediante destilación.
 Agua pesada, para denominar al óxido de deuterio, molécula de composición química equivalente al agua.

 Agua oxigenada, peróxido de hidrógeno.
 El hielo, estado sólido del agua.
 El vapor de agua, estado gaseoso del agua.

Por su composición 
 Agua blanda, agua en la que se encuentran disueltas mínimas cantidades de sales. 
 Agua dura, agua calcárea.
 Agua dulce, con baja concentración de sales disueltas y un bajo total de sólidos disueltos.
 Agua de mar o agua salada, solución hecha o basada en agua que compone los océanos y mares de la Tierra.
 Agua salobre, aquella que tiene más sales disueltas que el agua dulce, pero menos que el agua de mar.
 Aguas anóxicas, zonas de agua marina, agua dulce o de aguas subterráneas en las que el oxígeno disuelto está agotado.
 Aguarrás, esencia de trementina.
 Aguafuerte (desambiguación)

Botica 
 Agua de alibour o agua D´Alibour; producto farmacológico líquido.
 Agua de azahar, producto que se obtiene tras el destilado de pétalos de la flor de azahar de naranjo amargo.
 Agua de Colonia, marca de perfume.
 Agua de rosas, porción de un destilado de un hidrosol procedente de los pétalos de las rosas.
 Agua del Carmen, agua de toronjil o de melisa, licor que se elaboraba en el  por los frailes carmelitas descalzos.
 Agua de la Reina de Hungría, extracto aromático destilando la flor de romero con aguardiente.

Localidades 
 Agua Prieta, localidad de Sonora, en México.
 Agua Prieta (municipio), municipio de México.
 Agua Prieta (río), río de México.
 Agua Prieta (Sonora),  de México.
 Água Preta, localidad de Brasil.
 Água de Alto, freguesia del municipio de Vila Franca do Campo (Portugal).
 Agua de Dios, municipio de Cundinamarca (Colombia).
 Agua de Dionisio, meseta localizada en el departamento de Belén, Provincia de Catamarca (Argentina).
 Agua de Oro, municipio del departamento Colón, en la provincia de Córdoba (Argentina)
 Água de Pau, freguesia del municipio de Lagoa (Portugal).
 Água de Pena, freguesia del municipio de Machico (Portugal).
 Agua de Salud, localidad de Panamá.
 Aguas, núcleo de población del municipio de Loporzano, Huesca (España).
 Águas Belas (Sabugal), localidad de Portugal
 Águas Belas (Ferreira do Zêzere), localidad de Portugal.
 Águas Belas (Pernambuco), localidad de Brasil.
 Aguas de Busot, localidad de Alicante (España).
 Águas de Lindoia, localidad de Brasil.
 Águas de Santa Bárbara, localidad de Brasil.
 Águas de São Pedro, localidad de Brasil.
 Las Aguas (San Juan de la Rambla), entidad de población en la isla de Tenerife (Canarias, España).
 Volcán de Agua, en Guatemala.

 Aguascalientes (desambiguación).
 Águas Santas.

Geografía 
 Aguas continentales, cuerpos de agua dulce permanentes que se encuentran sobre o debajo de la superficie de la Tierra.
 Aguas internacionales o de alta mar, partes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva, aguas interiores de un Estado.
 Aguas interiores, o situadas en el interior de la línea de base del mar territorial de un Estado ribereño. 
 Aguas territoriales o Mar territorial, expresión geográfica.

Películas 
 Agua (película de 2005) (Water), película canadiense e india de Deepa Mehta.
 Agua (película de 2006), película francoargentina de Verónica Chen.

Música y literatura 
 Agua (álbum OT), álbum de Operación Triunfo.
 Agua (libro), colección de cuentos del escritor peruano José María Arguedas.
 Agua de Annique, grupo de rock holandés.
 Agua Bella, agrupación de tecnocumbia peruana.
 Aguas de Oro, agrupación femenina de tecnocumbia peruana.
 Agua (canción) canción del 2020 del cantante colombiano J Balvin.

Simbología, religión y superstición 
 Agua (elemento), uno de los cuatro elementos de las cosmogonías tradicionales en Occidente.
 Agua (símbolo) como símbolo en las religiones.
 Agua lustral, agua con que se realizaban ceremonias en la antigüedad.
 Agua bendita o agua sagrada, agua bendecida para rituales religiosos.
 Agua de vida, en el contexto del cristianismo.

Además 
 Agua subterránea o aguas de infiltración, las que se encuentra en acuíferos.
 Aguas termales, aguas minerales que salen del suelo con temperatura superior a la superficial.
 Agua caliente sanitaria, agua potable que ha sido calentada;
 Agua caliente solar, agua potable que ha sido calentada por el sol mediante un intercambiador solar;
 Aguas de lastre, las empleadas en navegación marítima para procurar la estabilidad de un buque.
 Agua (náutica); en náutica, grieta por donde entra el agua.
 Agua de borrajas, expresión para denominar caldos sin sustancia.
 Agua (arquitectura); vertiente de un tejado.
 Agua (hormigón) como material del hormigón.
 Aguas agresivas, las que actuando sobre construcciones de concreto u hormigón fraguado pueden entrar en reacción con algunos de sus componentes.
 Aguanieve, precipitación consistente en nieve parcialmente fundida y mezclada con agua.
 Agua viento o aguaviento, lluvia con viento fuerte. 
 Guerra del agua (Bolivia), protestas que tuvieron lugar en Cochabamba (Bolivia) en el año 2000.

Saneamiento 
 Aguas grises, aguas generadas por los procesos de un hogar.
 Aguas residuales, aguas fecales o aguas negras; las que arrastran desechos.
 Agua potable y saneamiento en Argentina;
 Agua potable y desagües cloacales en el Gran Buenos Aires;
 Agua potable y saneamiento en Bolivia;
 Agua potable y saneamiento en Chile;
 Aguas Andinas, empresa chilena de servicios sanitarios;
 Aguas Antofagasta, empresa chilena de servicios sanitarios;
 Aguas del Valle, empresa chilena de servicios sanitarios;
 Agua potable y saneamiento en Colombia;
 Agua potable y saneamiento en Guatemala;
 Agua potable y saneamiento en Honduras;
 Agua potable y saneamiento en Nicaragua;
 Agua potable y saneamiento en Paraguay;
 Agua potable y saneamiento en el Perú;
 Aguas de Barcelona, empresa española de servicios sanitarios;
 Aguas de las Cuencas Mediterráneas, empresa española de servicios sanitarios;

Enlaces externos